

Patronyme 

 Antonio Biosca Pérez (1949-), footballeur international espagnol.
 Gustavo Biosca Pagès (1928-2014), footballeur international espagnol reconverti en entraîneur.
 Ignacio Biosca (1995-), handballeur espagnol.
 Ramón Alegre Biosca (1981-), joueur de hockey sur gazon espagnol.

Toponyme 

 Biosca est une municipalité de la province espagnole de Lérida, dans le nord du comté catalan de Segarra.
Patronyme hispanique